Frenchman's Cove kan verwijzen naar verschillende plaatsen:

Canada
 Frenchman's Cove (Burin), een gemeente aan de zuidkust van Newfoundland
 Frenchman's Cove (Humber Arm South), een dorp aan de westkust van Newfoundland 
 Frenchman's Cove Provincial Park, een park aan de zuidkust van Newfoundland

Jamaica
 Frenchman's Cove Resort, een luxehotel in Jamaica